Rijnkade (Arnhem), straat in Arnhem
 Rijnkade (Utrecht), straat in Utrecht
 Rijnkade (Woerden), straat in Woerden
 Rijnkade (Weesp), straat in Weesp
 Rijnkade (Leiden), straat in Leiden
 Rijnkade (Bodegraven), straat in Bodegraven
 Rijnkade (Alphen aan den Rijn), straat in Alphen aan den Rijn